Михаэ́ла Бауди́шова (; ) — чешская кёрлингистка.

В составе женской сборной Чехии участница чемпионатов мира и Европы, зимней Универсиады 2019.

Двукратная , двукратная , .

Достижения 
 : золото (, ), серебро (2018).
 : золото (2018, 2019).
 : золото (2015), серебро (2016), бронза (2018).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Частная жизнь 
Её старшая сестра Альжбета Баудишова — тоже кёрлингистка, они неоднократно играли в одной команде.

Примечания

Ссылки 
 Baudyšová Michaela (CC SOKOL LIBOC) - Player statistics - Czech Curling Association (все матчи в официальных турнирах Чешской федерации кёрлинга с участием этого игрока)
 

 Видео: 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Чехии
Чемпионы Чехии по кёрлингу